William Roe est un nom pouvant désigner:

 (1748-1826), haut-fonctionnaire anglais
 (19 siècle), archidiacre anglican irlandais
 (1861-1937), joueur anglais de cricket
 (1843-1921), auteur et artiste américain
 (1904-1982), ingénieur électrique irlandais
 (1932-1999), évêque anglican britannique
 (1958-2003), joueur américain de football américain

Voir aussi
 (né en 1957), coureur automobile américain

Roe, William